

Scienze naturali 
 Materiale di riferimento certificato
 Mrc – abbreviazione di marcasite

Medicina 

 Medical Research Council
 Scala MRC

Musica 
 Milano Record Company

Politica 
 Movimento per la Rifondazione Comunista
 Movimento Repubblicano e Cittadino

Codici 
 mrc – codice ISO 639-3 della lingua maricopa